Plusieurs navires de l'US Navy ont été nommés USS Glacier :

 L' est lancé sous le nom de SS Port Chalmers le  ; acheté, mis en service et renommé Delmonico en 1898, puis Glacier la même année ; déclassé et vendu en 1922.
 L' est un porte-avions d'escorte mis à l'eau en 1942 et transféré à la Royal Navy en 1943 qui sert pendant la Seconde Guerre mondiale comme HMS Atheling.
 L', est un cargo de classe Alamosa lancé en 1944.
 L'(puis ) est un brise-glace de conception unique, lancé en 1954.

Glacier